Kwiek Venlo, een Nederlandse amateurvoetbalclub
 HV Kwiek (Raalte), een Nederlandse dameshandbalvereniging uit Raalte
 HV Kwiek (Hoogeveen), een Nederlandse handbalvereniging uit Hoogeveen
 TTV Kwiek, een Nederlandse tafeltennisvereniging uit Waddinxveen